Vrbas má více významů:

 Vrbas (město) – město v Srbsku
 Vrbas (řeka) – řeka v Bosně a Hercegovině
 Krupa na Vrbasu – vesnice na řece Vrbas
 Jakub Vrbas (1858–1952) – moravský učitel a historik
 Adam Vrbas – youtuber, autor parodických videí na Andreje Babiše s názvem Babišovy Dobroty